Djoko Rosic – attore serbo
 Babice u Rosic – comune della Repubblica Ceca
 Újezd u Rosic – comune della Repubblica Ceca

Pagine correlate 
 Rosić